Spidey and His Amazing Friends (též Marvel's Spidey and His Amazing Friends) je americko-kanadský animovaný superhrdinský dětský televizní seriál, který měl premiéru na Disney Junior 6. srpna 2021. 

Dne 18. srpna 2021 byla oznámena druhá řada seriálu.

Děj 
Nová dobrodružství sleduje příběh Petera Parkera (Benjamin Valic) který je zvyklý pracovat sám, ale nyní musí zjistit, co je potřeba, aby se stal skutečně úžasným hrdinou: být přítelem pavouka, který dobře spolupracuje s ostatními.  Spolu se svými přáteli Milesem Moralesem (Jakari Fraser) a Gwen (AKA Ghost-Spider) (Lily Sanfelippo) se spojí s hrdiny jako Hulk, Černý Panter a paní Marvel (Sandra Saad), aby porazili zlé nepřátele a zjistili, že týmová práce je nejlepší způsob, jak zachránit den.

Obsazení 
 Benjamin Valic jako Peter Parker / Spidey
 Jakari Fraser jako Miles Morales / Spin
 Lily Sanfelippo jako Gwen Stacy / Ghost-Spider
 Sandra Saad jako Kamala Khan / Ms. Marvel
 Tru Valentino jako T'Challa / Black Panter
 Armen Taylor jako Bruce Banner / Hulk
 Nicholas Roye jako Web-ster
 Dee Bradley Baker jako Trace-E
 Melanie Minichino jako teta May
 Gabrielle Ruiz jako Rio Morales
 Eugene Byrd jako Jeff Morales
 Kari Wahlgren jako Helen Stacy
 Kelly Ohanian jako Doc Ock
 JP Karliak jako Green Goblin
 Justin Shenkarow jako Rhino

Vysílání

Externí odkazy 
 
 
 

Spider-Man
Americké dětské televizní seriály
Americké animované televizní seriály
Americké dobrodružné televizní seriály
Kanadské dětské televizní seriály
Kanadské animované televizní seriály
Kanadské dobrodružné televizní seriály
Televizní seriály podle komiksů Marvel Comics
Televizní seriály vysílané od roku 2021
Aktuálně vysílané televizní seriály
Televizní seriály televize Disney Channel